

Pseudonyme 

 Cujo, ancien alias d'Amon Tobin, DJ et musicien brésilien.

Titre 

 Cujo, roman de Stephen King (1981) ;
 Cujo, film américain de Lewis Teague, adapté du roman homonyme (1983).

Surnom 
 Curtis Joseph, surnommé CuJo, un gardien canadien de hockey sur glace.